Буторін Віктор Васильович — Герой Радянського Союзу
 Буторін Дмитро Прокопович — Герой Радянського Союзу
 Буторін Микола Васильович — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища